Медебах:

 Медебах — город в Германии.
 Медебах — река в Германии.